Чемпионат Кипра сезона 2007/2008 — 70-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис».

Первый раунд

Турнирная таблица

Второй раунд

Плей-офф за чемпионство

Плей-офф за 5—8 места

Плей-офф за выбывание

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Кипра по футболу 2007/2008 (RSSSF)

2007/2008
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 2007 году
Спорт на Кипре в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008